Die Busan Open Challenger Tour 2014 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. Mai 2014 in Busan stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 10. bis 12. Mai 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Jason Jung
 Fritz Wolmarans
 Danai Udomchoke
 Rik De Voest

Als Lucky Loser rückten folgende Spieler in das Hauptfeld auf:
 Maximilian Neuchrist
 Karol Beck

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 52 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 51 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Busan